Готское письмо — алфавит, которым написаны сохранившиеся памятники готского языка IV—VI веков.

Создание алфавита приписывается епископу Вульфиле (Ульфиле), который в середине IV века создал перевод Библии на готский язык. До этого готы пользовались собственной рунической письменностью, но Вульфила счёл, что руны ассоциируются с язычеством и нежелательны для перевода священных текстов. Новый готский алфавит был создан на основе греческого с заимствованиями латинского. Названия букв происходят от названий рун.

Буквы 
Буквы, как и в греческом алфавите, использовались и как цифры. В этом случае сверху ставилась точка или черта. Числительные 90 и 900 обозначались специальными знаками, не имевшими звукового значения.

Юникод

См. также 
 Коптское письмо

Алфавиты
Готский язык
Вышедшие из употребления письменные системы